De Latijnse naam van Odysseus (ook wel Ulixes)
 Ulysses (band), een Nederlandse metalband
 Ulysses (boek), een boek van James Joyce
 Ulysses (ruimtesonde)
 Ulysses (schip, 2001), een veerboot van Irish Ferries
 Ulysses (single), een nummer van de Schotse band Franz Ferdinand
 RKSV Ulysses, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Megen
 Ulisse, een Italiaanse spektakelfilm uit 1954

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Ulysses (Kansas)
 Ulysses (Nebraska)
 Ulysses (Pennsylvania)